Культобе:
 Культобе — исчезнувшее село в Ленинском районе Республики Крым.
 Культобе — городище (IV—XIV вв) на территории города Туркестан, Казахстан. Место находки бронзовой монеты эпохи тюргешей.
 Культобе — курганный могильник (I век до н. э.—XIII в н. э.) на террасе реки Арысь (N 42`29.532`E 068`57.756`). Ордабасинский район, Туркестанская область. Место находки керамических табличек с надписями (см. Кангюй и согдийская литература).

Примечания